Polynices (Latijn) of Polyneikes (Oudgrieks: Πολυνείκης, letterlijk twistzoeker) is een figuur uit de Griekse mythologie. Polyneices was de zoon van Oedipus en Iocaste.

Hij kreeg ruzie met zijn tweelingbroer Eteocles over de regering van Thebe. Nadat hun vader Oedipus was afgetreden en in ballingschap was gegaan, hadden de twee broers de afspraak gemaakt om om de beurt steeds een jaar op de troon te zitten. Na het eerste jaar wilde Eteocles echter geen afstand doen van de troon. Polyneices wendde zich tot zijn schoonvader Adrastus, die de tocht van de zeven tegen Thebe organiseerde. De broeders sneuvelden daarbij in een tweegevecht.

Doordat beide broers hierbij sneuvelen komt hun oom Creon op de troon. Hij ziet in Polyneikes een verrader en straft hem door hem de eer van een begrafenis niet te gunnen. Zijn zus Antigone doet dit toch en vindt zo zelf de dood.

Stamboom

Zie ook 
 Labdaciden
 Zeven tegen Thebe

Mythische koning van Thebe